Il doppio del torneo di tennis British Hard Court Championships 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Tomáš Šmíd e Sherwood Stewart che hanno battuto in finale Heinz Günthardt e Balázs Taróczy 7–6, 7–5.

Teste di serie 

 Tomáš Šmíd /  Sherwood Stewart (campioni)
 Heinz Günthardt /  Balázs Taróczy (finale)

 José Luis Damiani /  Carlos Kirmayr (quarti di finale)
 Broderick Dyke /  Chris Lewis (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

British Hard Court Championships 1983